Armillaria mellea, l'Armillaire couleur de miel, est une espèce de champignons basidiomycètes lignicoles, cosmopolites, communs et polymorphes, typiquement fasciculés. Le genre Armillaria est classé dans la famille des Physalacriaceae. L'analyse phylogénétique permet de distinguer neuf espèces en Amérique du Nord et cinq en Europe.

Ce champignon phytopathogène qui parasite les arbres est l'un des agents du pourridié-agaric.

Description 
Le chapeau, de 1 à , est sphérique et fermé par un voile blanc, puis étalé, jaune clair ou moutarde à brun rougeâtre ou olivâtre, parsemé de méchules plus foncées, surtout au centre. Il devient progressivement convexe, puis aplani-mamelonné.

Les lames sont inégales, blanches puis jaunâtres et parfois tachées de brun. La sporée est blanche.

Le pied ou stipe de 2 à , élancé mais robuste, clair et strié au-dessus d'un anneau blanc ou armille, de la couleur du chapeau et moucheté de blanc en dessous.

Sa chair est blanche, et le pied en vieillissant devient fibreux, coriace.

Sa saveur est un peu amère et il dégage une légère odeur de savon.

C'est une espèce extrêmement polymorphe, en taille, en forme et en couleur. Il existe une espèce proche, Armillaria tabescens dépourvue d'anneau.

Le mycélium est bioluminescent.

Distribution et nouvelles espèces 
C'est un champignon fasciculé pouvant présenter plusieurs dizaines de sporophores, très commun à l'automne dans l'hémisphère nord.

Distribution accidentelle 
Armillaria mellea est distribuée dans tout l'hémisphère nord mais elle a été introduite (cela est confirmé par la proximité avec les souches européennes) en Afrique du Sud par les premiers colons néerlandais de la Compagnie des Jardins vers 1652, depuis la colonie du Cap. Elle aurait pu être introduite par des plantes en pot, comme le raisin ou des agrumes. Armillaria mellea s'est également installée en Australie.

Armillaria mellea sensu lato en neuf groupes 
 On savait depuis 1980 que certaines espèces en provenance d'Europe étaient interfertiles avec certaines espèces de l'Amérique du Nord, peu après la phylogénétique a distingué neuf clades en Amérique du Nord et de nouvelles espèces dont cinq européennes Armillaria mellea, Armillaria borealis, Armillaria bulbosa (synonyme d' Armillaria gallica, Armillaria cepistipes et Armillaria solidipes (synonyme d' Armillaria ostoyae): elles sont appelées EBS  classées de A à E.
On trouve en Amérique du Nord neuf espèces nommées NABS nommée de I à X dont Armillaria bulbosa ou Armillaria gallica, Armillaria solidipes, Armillaria sinapina, Armillaria calvescens et Armillaria gemina au Québec. En Asie, d'autres espèces, nommées C, F, H, J et L seraient des clones d'Armillaria bulbosa. Au Japon, on trouveArmillaria jezoensis, Armillaria singula et Armillaria bulbosa ainsi que Armillaria sinapina.

Il a ensuite été démontré peu de temps après, que NABS VII est la même espèce que EBS E, soit Armillaria bulbosa ou Armillaria gallica.

Position d'Armillaria mellea dans le phylogramme du genre Armillaria 
Base des neuf espèces d'Amérique du Nord (NABS I à XI) et liens avec les espèces européennes (EBS A à E).

Habitat et agent pathogène 
Les sporophores se développent en grandes touffes sur les racines, les souches (les forestiers l'appellent ainsi un « souchier »), voire les troncs de feuillus et plus rarement des conifères. Le champignon attaque également la vigne et les arbres fruitiers. C'est un redoutable parasite qui provoque un "pourridié" du bois.

Armillaria mellea est responsable de la pourriture des parties vivantes du bois. Elle dégrade dans un premier temps le système racinaire de l'arbre puis le collet et la base du tronc entraînant un dépérissement plus ou moins rapide du sujet atteint. À ce stade, une lésion se produit au pied de l'arbre et l'attaque du cambium se révèle par un écoulement de sève colorée. Au niveau des racines fortement attaquées, du collet, on observe sous l'écorce la présence de moisissures blanches et des filaments noirs appelés rhizoïdes qui constituent un élément important pour le diagnostic.

Agent pathogène de la vigne 
Les résultats obtenus en laboratoire démontrent que le cyproconazole une fois ou deux fois par an a été efficace dans le contrôle de la maladie, même dans les vignes gravement touchées par l'agent pathogène.

Comestibilité 
Espèce auparavant jugée comestible, l’Armillaire couleur de miel est maintenant à rejeter car responsable de nombreuses intoxications de type gastro-intestinal.

Espèces proches 
Les débutants pourront confondre l'armillaire couleur de miel avec d'autres champignons lignicoles poussant en touffes, notamment les pholiotes ou hypholomes (également toxiques), mais les seules espèces proches sont d'autres armillaires.

Antibiotique

L'acide armillarique 
.

Galerie d'images

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 Armillaria tabescens
 Armillaria mellea

Sources 
Il s'agit d'un champignon décrit dans tous les ouvrages ; on pourra citer notamment :
 Les Champignons, Roger Phillips, Éditions Solar 1981,  
 Champignons du Nord et du Midi, André Marchand, tome I / IX, Hachette 1971, 
 Voir aussi la bibliographie de la SMF : Armillaria mellea

Espèce de champignons (nom scientifique)
Physalacriaceae
Champignon phytopathogène
Pathologie forestière